Ramses kan henvise til flere af oldtidens egyptiske konger:

Ramses I
Ramses II
Ramses III
Ramses IV
Ramses V
Ramses VI
Ramses VII
Ramses VIII
Ramses IX
Ramses X
Ramses XI